Borovci so lahko:
 borovci, drevesa rodu borov
 Borovci, Kula Norinska, naselje na Hrvaškem
 Borovci, Markovci, naselje v Občini Markovci, Slovenija